Das Tischtennis-Doppel der Männer bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde vom 23. bis 30. September im Seoul National University Gymnasium ausgetragen.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Weblinks 
 

Doppel Manner